Mníšek ist der Name mehrerer Orte in 

Tschechien
Mníšek pod Brdy (Mnischek), Stadt im Okres Praha-západ 
Mníšek (Einsiedel), Gemeinde im Okres Liberec
Mníšek v Krušných horách (Einsiedl), Ortsteil von Nová Ves v Horách, Okres Most
Mníšek (Mischek), Ortsteil von Stříbřec, Okres  Jindřichův Hradec 

Slowakei
Mníšek nad Hnilcom, Gemeinde im Okres Gelnica
Mníšek nad Popradom, Gemeinde im Okres Stará Ľubovňa